Ли́ндквист () — шведская фамилия. Известные носители:

 Линдквист, Вик (1908—1983) — канадский хоккеист шведского происхождения.
 Линдквист, Карл-Юхан (род. 1971) — шведский саночник, участник двух Олимпийских игр.
  (1877—1920) — финский политик, член революционного правительства «Красной Финляндии» (1918).
 Линдквист, Расмус (род. 1990) — шведский футболист, защитник.
 Линдквист, Селим (1867—1939) — финский архитектор.
 Линдквист, Тони (род. 1954) — шведский хоккеист, тренер по хоккею с мячом.
 Линдквист, Улла (род. 1939) — шведская ориентировщица, чемпионка мира и Европы.
 Линдквист, Херман (род. 1943) — шведский писатель и журналист.
 Линдквист, Юн Айвиде (род. 1968) — шведский писатель, автор произведений в жанре ужасов.